Анатолий Ильич Онищенко (, город Константиновка Донецкой области) — украинский советский партийный деятель, 1-й секретарь Ворошиловградского (Луганского) обкома КПУ. Член ЦК КПУ в 1990-1991 г. Член ЦК КПСС в 1990-1991 г.

Биография 
Родился в семье служащего. В 1954-1957 г. — ученик Рутченковского горного техникума Сталинской области. Трудовую деятельность начал в 1957 году электрослесарем шахты «Украина» Перевальского района Ворошиловградской области, затем работал горным мастером на этой шахте.

В 1957-1962 г. — студент Донецкого политехнического института, получил специальность горного инженера.

В 1962 году — младший научный сотрудник Макеевского научно-исследовательского института Донецкой области.

В 1962-1970 г. — горный мастер; помощник начальника, заместитель начальника, начальник участка; помощник главного инженера; начальник участка шахты «Украина» в городе Перевальске Луганской области.

Член КПСС с 1965 года до запрета партии украинскими властями в августе 1991 года.

В 1970-1975 г. — заместитель директора; главный инженер шахты «Украина»; главный инженер шахтоуправления «Украина» Перевальского района Ворошиловградской области.

В 1975-1977 г. — директор шахтоуправления имени Артема Ворошиловградской области.

В 1977-1981 г. — 1-й секретарь Перевальского районного комитета КПУ Ворошиловградской области.

В 1981-1983 г. — слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. В 1983 году работал инструктором Ворошиловградского областного комитета КПУ.

В 1983 — мае 1990 г. — 1-й секретарь Краснолучского городского комитета КПУ Ворошиловградской области.

26 мая 1990 — 30 августа 1991 г. — 1-й секретарь Ворошиловградского (Луганского) областного комитета КПУ.

Затем — на пенсии в Луганской области.

Сергей Иванович Аксёненко вспоминал, что Онищенко возглавлял областной оргкомитет по возобновлению деятельности КПУ — который в том, однако, успел ненамного опередить аналогичный оргкомитет с участием самого Аксёненко, непреднамеренно, и действовавший в отсутствие у них информации о наличии комитета во главе с Онищенко.

Награжден орденами и медалями.

Источники 

  
 

Персоналии:Луганск
Члены КПСС
Члены ЦК КПСС